Kadıköy può riferirsi a diversi toponimi della Turchia:
Kadıköy, distretto di Istanbul
Kadıköy, comune del distretto di Yalova, nell'omonima provincia
Kadıköy, comune del distretto di Fethiye, nella provincia di Muğla
Kadıköy, comune del distretto di Edremit, nella provincia di Balıkesir